Rhamphobrachium brevibranchiata är en ringmaskart som först beskrevs av Ehlers 1874.  Rhamphobrachium brevibranchiata ingår i släktet Rhamphobrachium och familjen Onuphidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brevibranchiata